Bahia-Klasse bezeichnet mehrere Schiffsklassen:

 Bahia-Klasse (1909), Klasse von zwei Kreuzern der brasilianischen Marine
 Bahia-Klasse (1912), Baureihe von vier Dampfschiffen der Reederei Hamburg Süd (1912/1913)
 Bahia-Klasse (2007), Baureihe von sechs Containerschiffen der Reederei Hamburg Süd